Butzenspitze ist der Name folgender Berge:

 Butzenspitze (Lechquellengebirge),  hoher Berg im Lechquellengebirge in Vorarlberg
 Butzenspitze (Ortler-Alpen),  hoher Berg in den Ortler-Alpen in Südtirol